Sphaerium är ett släkte av musslor som beskrevs av Giovanni Antonio Scopoli 1777. Sphaerium ingår i familjen ärtmusslor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Ärtmusslor
Sphaerium